Новички — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Новички — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Новички — посёлок в Умётском районе Тамбовской области, упразднён в 2017 г.

Фильм 
 Новички — американский триллер 1985 года.

См. также 
 Новичок (отравляющие вещества)